Irwing ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Daniel Wilhelm von Irwing (1740–1820), königlich preußischer Generalmajor
 Johann Ephraim Christian Ernst von Irwing (1737–1806), königlich preußischer Generalmajor
 Karl Franz von Irwing (1728–1801), deutscher Oberkonsistorialrat und philosophischer Schriftsteller